David Martín Jiménez (Valladolid, 1976), exjugador de futbol espanyol
 David Martín Lafuente, conegut com a David Lafuente, (Pinos Puente, 1988), cantant espanyol
 David Martín Lozano (Barcelona, 1977), exjugador i entrenador de waterpolo català
 David Martín Vargas (Valladolid, 1974), exjugador de futbol espanyol